Лицарський хрест () — одна з військових нагород деяких країн, а також один із ступенів нагородження орденом за проявлену хоробрість і лідерство на полі бою.

Найчастіше термін Лицарський Хрест використовується у відношенні Лицарського хреста Залізного хреста, що існував за часів Третього рейху. Водночас, численні військові нагороди мали ступінь або клас Лицаря. Приклади включають в себе Лицарський Хрест ордену «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина», шевальє (лицаря) ордена Почесного легіону, ступінь Хрест Воєнних заслуг, Лицарський Хрест ордену госпіталю святого Іоанна в Єрусалимі, Лицарський хрест ордена Франца-Йосифа, Лицарський Хрест Військового Ордена Марії-Терезії 1-го класу, ордена Сонця й Лицарським хресту ордену дома Гогенцоллернів.

 Лицарський хрест Залізного хреста — вищий ступінь німецького військового ордена Залізний хрест.

В Україні за різні часи існували власні Лицарські Хрести:
 Лицарський хрест УСС
 Хрест легіону Українських Січових Стрільців
 Бойовий Хрест Українських Січових Стрільців (Мазепинський)
 Лицарський хрест УНР

Див. також 
 Лицарські ордени
 Орден святого Георгія
 Георгіївський хрест
 Хрест Бойової Заслуги
 Залізний Хрест (значення)

Лицарські ордени